Я́сна ву́лиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах республік колишнього СРСР. У цьому списку перелічені лише деякі з них.

Ясна вулиця — вулиця в Бориславі.
 Ясна вулиця — вулиця в Борисполі.
 Ясна вулиця — вулиця в Брюховичах.
 Ясна вулиця — вулиця у Вінниці.
 Ясна вулиця — вулиця у Володимирському.
 Ясна вулиця — вулиця у Ворзелі.
 Ясна вулиця — вулиця в Горішніх Плавнях.
 Ясна вулиця — вулиця в Горлівці.
 Ясна вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Ясна вулиця — вулиця в Довжанську.
 Ясна вулиця — вулиця в Донецьку.
 Ясна вулиця — вулиця в Донецьку (Кіровський район).
 Ясна вулиця — вулиця в Дубні.
 Ясна вулиця — вулиця в Жмеринці.
 Ясна вулиця — вулиця в Здолбунові.
 Ясна вулиця — вулиця в Києві.
 Ясна вулиця — вулиця в Кременці.
 Ясна вулиця — вулиця в Крихівцях.
 Ясна вулиця — вулиця в Луцьку.
 Ясна вулиця — вулиця в Луцьку (місцевість Черчиці).
 Ясна вулиця — вулиця у Львові.
 Ясна вулиця — вулиця в Почаєві.
 Ясна вулиця — вулиця в Рівному.
 Ясна вулиця — вулиця у Самборі.
 Ясна вулиця — вулиця в Севастополі.
 Ясна вулиця — вулиця в Слов'янську.
 Ясна вулиця — вулиця в Степному.
 Ясна вулиця — вулиця в Тернополі.
 Ясна вулиця — вулиця в Ужгороді.
 Ясна вулиця — вулиця в Чорткові.
</div>

Ясна вулиця — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Ясна вулиця — вулиця в Калінінграді.
 Ясна вулиця — вулиця в Курську.
 Ясна вулиця — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Ясна вулиця — вулиця в Ростові-на-Дону.
</div>

Ясна вулиця — вулиця в Бересті.
 Ясна вулиця — вулиця в Бересті (агромістечко Клейники).
 Ясна вулиця — вулиця в Борисові.
 Ясна вулиця — вулиця у Вілейці.
 Ясна вулиця — вулиця у Вітебську.
 Ясна вулиця — вулиця в Гродно.
 Ясна вулиця — вулиця в Гомелі.
 Ясна вулиця — вулиця в Жодино.
 Ясна вулиця — вулиця в Ліді.
 Ясна вулиця — вулиця в Мінську (Партизанський район).
 Ясна вулиця — вулиця в Могильові.
 Ясна вулиця — вулиця в Орлово.
 Ясна вулиця — вулиця в Тарасовому.
</div>

Вулиці